Raitenau ist der Name des Adelsgeschlechts 
 Raitenau (Adelsgeschlecht)

Raitenau ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Welsperg von Primör und Raitenau (1779–1873), österreichischer Beamter, Kreishauptmann von Salzburg
 Wolf Dietrich von Raitenau (1559–1617), österreichischer Fürsterzbischof von Salzburg